Ever ist der Familienname folgender Personen:

 Ita Ever (* 1931), estnische Schauspielerin
 Valter Ever (1902–1981), estnischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Ewer